Max D. Gunzburger é um matemático estadunidense.

Publicações
As of March 2009, Gunzburger has published 153 peer-reviewed articles in scholarly journals (162 according to MathSciNet). Three of the most highly cited are 
Qiang Du, Max Gunzburger, and Janet S. Peterson, "Analysis and approximation of the Ginzburg-Landau model of superconductivity", SIAM Review 34 (1992), no 1,  54-81.   
Qiang Du, Vance Faber, and Max Gunzburger, "Centroidal Voronoi tessellations: Applications and algorithms", SIAM Review 41 (1999), no. 4, pp. 637–676.   
Pavel B. Bochev and Max Gunzburger, "Finite element methods of least-squares type", SIAM Review 40 (1998), no. 4, 789-837.

Ligações externas

Florida State University faculty profile

Membros da SIAM
Pessoas associadas ao método dos elementos finitos
Professores da Universidade do Estado da Flórida
Dinamicistas dos fluidos
Analistas numéricos
Matemáticos dos Estados Unidos
Matemáticos dos Estados Unidos do século XX
Matemáticos dos Estados Unidos do século XXI
Alunos da Universidade de Nova Iorque